Эльсон — фамилия.

 Эльсон, Михаил Иванович (1816—1857) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.
 Эльсон, Филипп Фёдорович (1793—1867) — российский архитектор английского происхождения, академик Императорской Академии художеств.